

Cinema 
Il nido (El nido) –  film del 1980 diretto da Jaime de Armiñán

Geografia 
El Nido – municipalità della provincia di Palawan (Filippine)
El Nido – census-designated place della Contea di Merced, California (Stati Uniti d'America)